

Canada 
 Governors Island (Newfoundland en Labrador), een eiland voor de westkust van het eiland Newfoundland
 Governors Island (Prins Edwardeiland), een eiland voor de zuidkust van Prins Edwardeiland

Verenigde Staten 
 Governors Island (New Hampshire), een bewoond eiland in Lake Winnipesaukee 
 Governors Island (New York), een eiland en nationaal monument in de stad New York
 Governors Island (North Carolina), een bewoond eiland in Lake Norman 
 Governors Island (Massachusetts), een voormalig eiland in de stad Boston